Caju-bravo é um nome comum das seguintes plantas:
Ouratea floribunda
Cajuaçu-vermelho (Anacardium giganteum)
Cajueiro-bravo-do-campo (Curatella americana)

Desambiguação